Arregui, puede hacer referencia a:

 Arregui, apellido vasco.
 Arregui, la noticia del día, película argentina de comedia dirigida por María Victoria Menis.
 Caserío Arregi, caserío ubicado en la localidad española de Elorrio, en el País Vasco, provincia española de Vizcaya.
 Combate de los Bajíos de Arregui, batalla producida en la Guerra del Brasil, ocurrida a finales de mayo de 1828.
 José Arregui Gil, jurista y alcalde de Pamplona.